Noc na Karlštejně je název více děl:

 Noc na Karlštejně (divadelní hra) – divadelní hra Jaroslava Vrchlického z roku 1884
 Noc na Karlštejně (film, 1919) – němý film Olafa Laruse
 Noc na Karlštejně (film, 1965) – televizní film Františka Filipa
 Noc na Karlštejně (film, 1973) – filmový muzikál Zdeňka Podskalského s písněmi Karla Svobody a Jiřího Štaidla
 Noc na Karlštejně (muzikál) – jevištní verze muzikálu, premiéra v Hudebním divadle Karlín v roce 2004
 Noc na Karlštejně (rozhlasová hra z roku 1956) – rozhlasová hra, byla vydána i na gramofonových deskách firmy Supraphon
Noc na Karlštejně (rozhlasová hra z roku 1977) – rozhlasová hra, byla vydána i na gramofonových deskách firmy Supraphon
Noc na Karlštejně (rozhlasová hra z roku 1980) – rozhlasová hra, byla vydána i na gramofonových deskách firmy Supraphon